Couleuvre peut faire référence à :
 La couleuvre, nom de plusieurs espèces de serpents ovipares.
 Couleuvre, commune française, située dans le département de l’Allier.
 La porcelaine de Couleuvre fabriquée à Couleuvre (Allier).
 En Guyane française, la couleuvre est une pièce de vannerie tubulaire de plus d'un mètre servant à la détoxification du manioc amer.
 Anse Couleuvre, une anse située sur la commune du Prêcheur en Martinique.

Homonymie de toponyme